Thépot ist der Familienname folgender Personen: 

 Alex Thépot (1906–1989), französischer Fußballspieler 
 André Thépot (* 1929), französischer Journalist und Publizist